Марк Кінхен (народився 3 серня 1972), known by his initials MK, Американський DJ, продюсер та реміксер. Марк осягнув 1 місце в US Billboard Hot Dance Music/Club Play чарту у 1993 та 1994 разом зі своїми треками "Always" та "Love Changes". Вокал до обох треків надала ААлана Саймон. Дует Марка та Алани також записав андерграунд гімн у стилі "Burning". Трек "Always" вийшов на 69 позицію в  UK Singles Chart в лютому 1995. MK підкорив танцювальні чарти своїм треком "4 You" під псевдо pseudonym 4th Measure Men.

В листопаді 2013 ремікс Марка на пісню Storm Queen - "Look Right Through" вийшов на Defected Records та Warner Music і зайняв перше місце в UK Singles Chart.

Дискографія

Альбоми
Defected Presents House Masters: MK (Second Edition) (2013) 
Defected Presents MK in the House (2013) 
Defected Presents House Masters: MK (2011) 
Surrender (with Alana Simon) (1993)

Сингли

Пісні та production credits

Вибрані ремікси
 CamelPhat featuring Lowes - "Easier" (MK Remix) (2020)
 Love Regenerator and Steve Lacy - "Live Without Your Love" (MK Remix) (2020)
 Armand Van Helden and Kideko - "The Fire" (MK Remix) (2020)
 Jackson Wang - "100 Ways" (MK Remix) (2020)
 Alessia Cara - "I Choose" (MK Remix) (2020) 
 Hosh and 1979 featuring Jalja - Midnight (The Hanging Tree) (MK Remix) (2020)
 Katy Perry - "Daisies" (MK Remix) (2020)
 Ellie Goulding featuring Blackbear - "Worry About Me" (MK Remix) (2020)
 Katy Perry - "Daisies" (MK Remix)
 Ed Sheeran and Travis Scott - "Antisocial" (MK Remix) (2020)
 Alicia Keys - "Time Machine" (MK Remix) (2020)
 Preditah featuring Rachel Chinouriri - "Animals" (MK Remix) (2019)
 Anabel Englund - "So Hot" (MK and Nightlaplse Remix) (2019)
 Mark Ronson featuring Camila Cabello - "Find U Again" (MK Remix) (2019)
 Ally Brooke - "Low Key" (MK Remix) (2019)
Sigrid – "Don't Feel Like Crying" (MK Remix) (2019)
Armand Van Helden – "Painkiller" (MK Remix) (2018)
London Grammar – "Oh Woman Oh Man" (MK Remix) (2017)
Clean Bandit  – "Symphony" (MK Remix) (2017)
Rihanna – "Sex with Me" (MK Remix) (2017)
Bastille – "Good Grief" (MK Remix) (2016)
AURORA – "I Went Too Far" (MK Remix) (2016)
Pet Shop Boys – "The Pop Kids" (MK Remix) and (MK Dub) (2016)
RUFUS – "Say a Prayer for Me" (MK Remix) (2016)
Bakermat – "Teach Me" (MK Remix) (2015)
Ellie Goulding – "On My Mind" (MK Remix) (2015)
KANT vs. MK – "Ey Yo" (MK Remix) (2014)
Hot Natured – "Reverse Skydiving" (MK Remix) (2014)
Lana Del Rey – "West Coast" (MK, Enda Harte and Connor Josef Remix) (2014)
HAIM – "If I Could Change Your Mind" (MK Remix) (2014)
Duke Dumont – "I Got U" (MK Remix) (2014)
Rudimental  – "Powerless" (MK Remix) (2014)
Angel Haze  – "Battle Cry" (MK Remix) (2014)
Paloma Faith – "Can't Rely On You" (MK Remix) (2014)
Lancelot  – "Givin' It Up" (MK Remix) (2014)
Le Youth  – "Dance with Me" (MK Remix) (2014)
Nile Rodgers – "Do What You Wanna Do" (MK Disko Dub) (2014)
Monarchy – "Living Without You" (MK Letting Go Remix) (2014)
Sam Smith – "Money on My Mind" (MK Remix) (2014)
Storm Queen – "Look Right Through" (MK Remix) (2013)
Shadow Child  – "Friday" (MK Medicine Dub) (2013)
Sub Focus  – "Turn It Around" (MK Remix) (2013)
Wankelmut and Emma Louise – "My Head Is a Jungle" (MK Remix), (MK My Head is a Dub Remix) and (MK Trouble Dub) (2013)
Thirty Seconds to Mars – "Up in the Air" (MK Remix) (2013)
Jamie Antonelli – "Divine" (MK Remix) (2013)
Sinéad Harnett – "Got Me" (MK Remix) (2013)
Sinéad Harnett – "Got Me" (MK Swallow Dub) (2013)
Disclosure  – "White Noise" (MK Remix) (2013)
Late Night Alumni – "Sapphire" (MK Remix) (2013)
Katy B – "What Love Is Made Of" (MK Remix) (2013)
FCL – "It's You" (MK Remix) (2013)
Rhye – "Open" (MK Remix) (2013)
Chris Malinchak – "So Good to Me" (MK Remix) (2013)
Lana Del Rey – "Summertime Sadness" (MK Feel It in the Air Remix) (2013)
Michael Jansons   – "Addiction" (MK's Half Dub) (2013)
Sky Ferreira – "Everything Is Embarrassing" (MK Remix) (2013)
Dillon – "Thirteen Thirtyfive" (Lee Foss & MK Remix) (2013)
Huxley – "No Matter What" (MK Dub) (2013)
Hot Natured – "Forward Motion" (MK Reverse Mix) (2012)
DJ Haus – "Needin' U" (MK Dub) (2012)
Dev and Enrique – "Naked" (MK Mix) (2012)
Storm Queen – "Look Right Through" (MK Dub III) (2012)
Amirali – "Just An Illusion" (MK Remix) (2012)
Lana Del Rey – "Blue Jeans" (MK Dark Blue Dub), (MK Darkest Mix) and (MK Denim Dub) (2012)
Storm Queen – "Look Right Through" (MK Dub) (2012)
Dev – "In the Dark" (MK Deep Mix) (2011)
CREEP  – "You" (MK Hot Tub Rub Dub) (2011)
Pitbull  – "Give Me Everything" (Marc Kinchen MK Dub Mix) (2011)
Ellie Goulding – "Lights" (MK Deep Dub) (2011)
Lauren Flax  – "You've Changed" (MK D-troit Dub) (2009)
Jodeci – "Freek'n You" (MK Freek Mix) 1995
Luther Vandross and Janet Jackson – "The Best Things in Life Are Free" (MK 12") (1995)
Corona – "Try Me Out" (MK Vocal Mix) and (MK Dub Mix) (1995)
Nightcrawlers – "Push the Feeling On" (MK Remix), (MK Dub of DOOM) and (MK Dub Revisited) (1995)
Nightcrawlers – "Surrender Your Love" (MK Club Mix) (1995)
Nightcrawlers – "Don't Let the Feeling Go" (MK Club Mix) and (MK Dub Mix) (1995)
Terence Trent D'Arby – "Surrender" (MK Remix) (1995)
Bobby Brown – "Get Away" (MK Remix) (1993)
Masters at Work  – "I Can't Get No Sleep" (MK Remix) and (MK Dub) (1993)
M-People – "Moving On Up" (MK Movin' Mix) (1993)
Pet Shop Boys – "Can You Forgive Her?" (MK Remix) and (MK Dub) (1993)
La Trece – "I Want to Thank You" (MK Mix 12") (1993)
Chez Damier - I Never Knew Love (MK Club Mix) (1992)
Inner City – "Follow Your Heart" (MK Remix) (1992)
Inner City – "Set Your Body Free'" (Marc Kinchen's London Remix) (1989)

Нотатки